Bear Valley (okrug Alpine, Kalifornija)
 Bear Valley (okrug Mariposa, Kalifornija)